Economic Order Quantity – lotto economico
 European Organization for Quality – federazione europea di organizzazioni per la gestione della qualità